Der Name Chevroux bezeichnet verschiedene Orte:
die Gemeinde Chevroux (Ain) im Département Ain, Frankreich
die Gemeinde Chevroux VD im Kanton Waadt, Schweiz